Die National Heads-Up Poker Championship war ein Pokerturnier, das von 2005 bis 2013 achtmal am Las Vegas Strip ausgetragen wurde. Jeweils 64 eingeladene Teilnehmer spielten in einer Play-off-Serie von Heads-Up-Matches.

Geschichte 
Die Idee des Turniers stammte vom erfolgreichen europäischen Pendant, der World Heads-Up Poker Championship, die zuletzt 2010 ausgetragen wurde. Die Erstausgabe der National Heads-Up Poker Championship im Jahr 2005 war zunächst nur als Lückenfüller gedacht, da der produzierende TV-Sender NBC einen Ersatz für den Ausfall der NHL-Saison 2004/05 brauchte. In Deutschland wurden die Ausgaben der Jahre 2005 und 2006 vom Fernsehsender Das Vierte übertragen und von Michael Körner kommentiert.

Preisgeldstruktur 
Die besten 16 Spieler erhielten jeweils ein Preisgeld, welches sich wie folgt verteilte:

Austragungen

2005 

Die erste Austragung fand am 5. und 6. März 2005 im Golden Nugget in Las Vegas statt.

2006 

Die zweite Ausgabe fand vom 3. bis 6. März 2006 im Caesars Palace in Paradise am Las Vegas Strip statt.

2007 

Das dritte Turnier fand vom 2. bis 4. März 2007 im Caesars Palace statt.

2008 

Am 2. März 2008 fand im Caesars Palace die vierte Austragung statt.

2009 

Die fünfte Ausgabe des Events wurde vom 6. bis 8. März 2009 im Caesars Palace ausgespielt.

2010 

Die sechste Austragung fand vom 5. bis 7. März 2010 im Caesars Palace statt.

2011 

Am 3. März 2011 wurde im Caesars Palace die siebte Ausgabe des Turniers veranstaltet.

2013 

Die letzte Austragung des Turniers fand vom 24. bis 26. Januar 2013 im Caesars Palace statt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Pokerturnier in Las Vegas
Pokerturnier in Paradise (Nevada)
Erstveranstaltung 2005
Letzte Veranstaltung 2013